Les élections générales espagnoles de 1979 se sont tenues le .

Liens externes 
  Site des résultats 

Murcie
Élection en Espagne en 1979
Politique en mars 1979
Generales, 1979